

pojęcia geograficzne i geologiczne 
 basen oceaniczny, wielkie obniżenia w skorupie ziemskiej, poniżej szelfu i stoków kontynentalnych
 basen – rodzaj zbiornika antropogenicznego
 basen (zlewisko) – zbiór dorzeczy 
 basen artezyjski
 Wielki Basen Artezyjski

budowle i konstrukcje 
 basen portowy – akwen na terenie portu (morskiego lub rzecznego) przeznaczony do manewrowania i cumowania statków
 basen pływacki – zbiornik wodny przeznaczony dla ludzi, do kąpieli i pływania, można wyróżnić następujące rodzaje:
 basen sportowy – basen z wydzielonymi torami do pływania.
 basen rekreacyjny – basen przeznaczony do zabawy w wodzie o głębokości najczęściej 1,20 m.
 brodzik dla dzieci – płytki basen dla najmłodszych, głębokość najczęściej 40 cm.
 park wodny – kompleks basenów ze zjeżdżalniami oraz atrakcjami do zabawy dla dzieci i rodziców
 basen termalny – baseny wypełnione gorącą wodą, wydobywaną ze źródeł podziemnych
 basen solankowy – basen wypełniony słoną wodą
 basen ogrodowy – basen przeznaczony do ustawienia w ogrodzie na prywatnej działce. Ze względu na budowę rozróżnia się rozporowy, stelażowy i dmuchany. Baseny stelażowe zbudowaną są na bazie konstrukcji wykonanej z aluminiowych rurek. Znacznie bardziej wytrzymałe, a przy tym z reguły obszerniejsze od basenów rozporowych. Baseny rozporowe osiągają pożądany kształt pod wpływem działania wody, którą go uzupełniamy.
 basen (skateboarding) konstrukcja przeznaczona do uprawiania skateboardingu

sprzęt medyczny 
 basen – naczynie

tytuły dzieł 
 Basen – film z 2001 roku
 Basen – film z 2003 roku
 Basen – film z 1969 roku
 Basen – powieść Tamaza Cziładze

inne 
 basen – potocznie używana jednostka długości równa 25 m, pochodząca od długości toru basenu pływackiego, zazwyczaj nieużywana poza nim,
 basen olimpijski - potocznie basen sportowy o długości 50 m.
 Basen – wieś w Armenii

Przypisy